Ренодо () — французская фамилия. Известные носители:

 Ренодо, Евсевий (1646—1720) — французский ориенталист, ученик иезуитов, полиглот.
 Ренодо, Теофраст (1586—1653) — французский врач и издатель, один из создателей современной журналистики.